Stephen Young peut désigner :
 Stephen M. Young (1889-1984), sénateur américain de l'Ohio ;
 Stephen Young (1931-), acteur canadien.